Jia är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 賈, förenklat 贾, pinyin Jiǎ.  	 	

Den 31 december 2014 var 78 personer med efternamnet Jia bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Jia
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Jia Dao (779–843), poet
 Jia Pingwa (född 1952), författare
 Jia Qinglin (född 1940), kommunistisk politiker
 Jia Xiuquan (född 1963), fotbollsspelare
 Jia Zhangke (född 1970), filmregissör
 Jia Zongyang (född 1981), freestyleåkare

Kvinnor
 Jia Meng (född 1990), kinesisk rappare, sångare, skådespelare, modell, verksam i Sydkorea

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina